

Geografia

Austria 
 Eulenbach – ex comune ora frazione di Vitis, comune nel distretto di Waidhofen an der Thaya (Bassa Austria)

Romania 
 Eulenbach – antico nome tedesco di Ilimbav, frazione del comune di Marpod nel distretto di Sibiu (Transilvania)